Изарко, ранее Эйзак (, ) — вторая по величине река провинции Больцано, приток Адидже. Крупнейший приток — Риенца. Берёт начало на перевале Бреннер на австрийско-итальянской границе.

Через долину реки Изарко уже в древнейшие времена пролегал очень важный путь от Бреннерского горного прохода в долину реки Адидже (Эч). Дорога через порфировое ущелье в нижней части долины реки Изарко была впервые устроена в начале XIV века боценским гражданином Генрихом Кунтером, по имени которого эта часть дороги до сих пор называется Кунтеровой (Kuntersweg).

С 1867 года здесь проходит Бреннерская железная дорога.

В военной истории Тироля долина реки Изарко не раз играла немаловажную роль. Во время войны за испанское наследство и в войне революционной не раз здесь, при Штерцинге и Миттевальде, происходили сражения, во время которых тирольцы выгоняли своих врагов за пределы родной страны. В 1833 году в узком месте долины, выше Бриксена (Брессаноне), была построена крепость Франценсфесте, которая охраняет и шоссейную, и железную дорогу как по долине реки Изарко, так и по Пустерской долине.

Галерея

Примечания

Литература 
 Egon Kühebacher: Die Geschichtlich Gewachsenen Namen der Täler, Flüsse, Bäche und Seen. In: Landesdenkmalamt Bozen (Hrsg.): Die Ortsnamen Südtirols und ihre Geschichte. Band 2, Athesia, Bozen 1995, ISBN 88-7014-827-0, S. 59-61
 

Реки Трентино-Альто-Адидже
Притоки Адидже